Der Grand Prix de Tennis de Lyon 2000 war ein Tennisturnier, welches vom 6. bis 12. November 2000 in Lyon stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2000 und wurde in der Halle auf Teppichbelag ausgetragen. In derselben Woche wurden in St. Petersburg die St. Petersburg Open gespielt, welche genau wie die Grand Prix de Tennis de Lyon zur Kategorie der ATP International Series zählten.

Titelverteidiger im Einzel war der Ecuadorianer Nicolás Lapentti, der in diesem Jahr nicht antrat. Stattdessen siegte der ungesetzte Arnaud Clément aus Frankreich, der damit den zweiten Titel der Saison und seiner Karriere feierte.
Im Doppel siegte die topgesetzte Paarung bestehend aus dem Niederländer Paul Haarhuis und Sandon Stolle aus Australien. Sie traten damit die Nachfolge von Piet Norval und Kevin Ullyett an. Beide traten 2001 nicht zur Titelverteidigung an. Für Haarhuis war es der zweite Sieg in der Saison und der 51. seiner Karriere. Stolle feierte mit diesem Erfolg bereits den dritten der Saison und den 16. seiner Karriere.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 775.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 800.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2000
Tennisturnier in Lyon